Магда Альер (, ; 26 июня 1915, Эль Пасо, Техас, США — 8 января 1981, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса.

Биография 

Родилась 26 июня 1915 года в Эль-Пасо в семье предпринимателя Уильяма Альера и актрисы Кончиты Хентил Аркос. В семье кроме неё было также трое детей — Гильермо, Консуэло и Глория. В кино дебютировала в 1931 году, и снималась с переменным успехом то в Мексике, то в США, всего за свою жизнь снялась в 25 работах в кино и телесериалах. В начале 1930-х годов создала свой собственный театр и ездила на гастроли в Гавану, затем на некоторое время жила там, позже вернулась в Мексику. Единственным крупным успехом актрисы стала роль Росарио в культовом телесериале «Богатые тоже плачут», это была одна из лучших её работ, но к сожалению последняя в её карьере и жизни.

Скончалась 8 января 1981 года в Мехико.

Личная жизнь 
Магда Альер вышла замуж за кубинского актёра Отто Сирго-старшего и переехала в Гавану и подарила ему единственного сына — будущего известного мексиканского актёра Отто Сирго-младшего, однако личная жизнь была не долгой, супруги развелись и мать с сыном возвратились в Мексику.

Фильмография

Телесериалы студии Televisa 
 1966 — ,
 1968 — Мариана — Росарио,
 1969 — Ростовщик,
 1970 —  — Эухения,
 1971 —  — Амелия Ланда,
 1974 —  — Ama de llaves,
 1977 —  — Донья Клементина,
 1979 — Богатые тоже плачут — Росарио.

Фильмы

Немые фильмы 
 1931 — Бездна,
 1934 —  — Ана,
 1935 — После смерти — Мария Алонсо.

Фильмы «Золотого века мексиканского кинематографа» 
 1937 — Вечер славы,
 1938 — Поцелуй смертного,
 1939 — Вероломство — Долорес,
 1940 — Неверность,
 1940 — Ненависть.

Ссылки 
 www.network54.com/Forum/223031/message/1082597199 Подробная биография.
 Магда Альер в театральной постановке 1953 года.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Эль-Пасо (Техас)
Умершие в Мехико
Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики